Renouvin ist der Familienname von:

 Bertrand Renouvin (* 1943), französischer royalistischer Politiker
 Pierre Eugene Georges Renouvin (1893–1974), französischer Historiker